Сваненбург () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сваненбург, Мария (1839—1915) — нидерландская серийная убийца, убившая, по меньшей мере, 27 человек и подозревавшаяся в убийстве более чем 90 человек.
 Сваненбург, Якоб ван (1571—1638) — нидерландский художник, представитель позднего маньеризма.